Charles Haight est un nom pouvant désigner:

Charles Haight (1838-1891), homme politique américain du New Jersey
 (1841-1917), architecte américain
 (1870-1938), spécialiste américain en navigation internationale
 (né en 1930), architecte américain

Voir aussi

Haight, Charles